Rufford (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Rufford (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire